Переганцевский сельсовет — административная единица на территории Вороновского района Гродненской области Республики Беларусь. Административный центр  — агрогородок Переганцы.

История 
3 ноября 2013 года в состав Переганцевского сельсовета включены населённые пункты упразднённого Вороновского сельсовета - агрогородок Вороновка, деревни Бояры, Германишки, Гута, Дайновка, Клеткеники, Лазаришки, Миловидная, Новосяды, Огородники, Пожижма, Стасино и хуторами Адамово, Борти, Вороново, Гартынково, Жемойтишки, Новополье, Стилгуны.

Состав 
Переганцевский сельсовет включает 51 населённый пункт:
 Адамово — хутор.
 Андруны — хутор.
 Антоново — хутор.
 Барташуны — деревня.
 Блажаны — хутор.
 Борти — хутор.
 Бояры — деревня
 Войтешуны — деревня.
 Винцуки — деревня.
 Волоткишки — деревня.
 Волынтишки — хутор.
 Вороново — хутор.
 Вороновка —  агрогородок 
 Гартынково — хутор.
 Германишки — деревня.
 Гута — деревня
 Дайновка — деревня
 Довкшаны — деревня.
 Жемойтишки — хутор.
 Зязи — деревня.
 Клеткеники — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Колодишки — хутор.
 Кульни — деревня.
 Лазаришки — деревня.
 Линги — деревня.
 Лошаки — деревня.
 Малые Германишки — хутор.
 Марковщина — деревня.
 Микшевичи — деревня.
 Миловидная — деревня.
 Новиянка — деревня.
 Новополье — хутор.
 Новосяды — деревня.
 Огородники — деревня.
 Парубишки — деревня.
 Пашели — деревня.
 Переганцы — агрогородок
 Пожижма — деревня.
 Полипница — деревня.
 Ромашканцы — деревня.
 Седлиско — деревня.
 Станулянцы — деревня.
 Стасино — деревня.
 Стилгуны  — хутор.
 Франополье — деревня.
 Чехи — деревня.
 Шашки — деревня.
 Шипилишки — хутор.
 Ягелы — деревня.
 Янушевщина — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Кондратишки — хутор.

См. также 
 Вороновский район

Примечания

Ссылки 
 Вороновский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Вороновского района